

Onomastica
 Abbas – nome proprio di persona arabo maschile

Persone
al-ʿAbbās b. ʿAbd al-Muṭṭalib – capostipite ed eponimo della dinastia degli Abbasidi
ʿAbbās I il Grande – scià di Persia
ʿAbbās II – scià di Persia
ʿAbbās I d'Egitto – pascià d'Egitto
ʿAbbās Ḥilmī – Chedivè d'Egitto
Ferḥat ʿAbbās – politico algerino
Maḥmūd ʿAbbās – politico palestinese

Altri progetti